Birao ist eine Stadt im Norden der Zentralafrikanischen Republik. Sie ist Hauptstadt der Präfektur Vakaga. Ihre Bevölkerung wurde 2000 auf 9800 geschätzt, 2007 liegt sie Berechnungen zufolge bei 10.300. 12 Kilometer südwestlich der Stadt liegt der Flugplatz Birao.

Geschichte 

Im März 2007 wurde die Stadt bei Kämpfen in der Region nahezu vollständig niedergebrannt. Soldaten der Regierung und französische Kampfflugzeuge hatten sie angegriffen, nachdem es wegen der Missstände in der Region zu Rebellenaktivitäten gekommen war.

Am 24. November 2010 eroberte die Convention of Patriots for Justice and Peace (CPDP) die Stadt. Erst nach einer Woche konnte sie wieder von Regierungstruppen zurückerobert werden. Dabei flog auch die Luftwaffe des Tschad Angriffe.

Klimatabelle

Weblinks 

 Humanitarian and Development Partners | Central African Republic: Growing up in a burnt down city (Bilder des niedergebrannten Birao)

Einzelnachweise 

Ort in der Zentralafrikanischen Republik
Ort in Afrika
Vakaga